Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1987 (offiziell: Hexagon World Men’s Curling Championship 1987) war die 29. Austragung (inklusive Scotch Cup) der Welttitelkämpfe im Curling der Herren. Sie wurde vom 30. März bis 5. April des Jahres in der kanadischen Stadt Vancouver, British Columbia, im Pacific Coliseum veranstaltet.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren wurde in einem Rundenturnier (Round Robin) zwischen den Mannschaften aus Schottland, Kanada, den Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Norwegen, der Schweiz, Dänemark, Frankreich und England ausgespielt.

Die Spiele wurden auf zehn Ends angesetzt.

Die bundesdeutsche Mannschaft konnte nach 1983 wieder in das Endspiel vordringen. Dort traf man auf die Kanadier, welche mit 9:5 Steinen die Oberhand behielten. Die Bronzemedaille sicherte sich Norwegen gegen die Dänen mit 11:6 Steinen.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 30. März 1987 12:00

Runde 2 
 30. März 1987 18:00

Runde 3 
 31. März 1987 12:00

Runde 4 
 31. März 1987 18:00

Runde 5 
 1. April 1987 12:00

Runde 6 
 1. April 1987 18:00

Runde 7 
 2. April 1987 12:00

Runde 8 
 2. April 1987 18:00

Runde 9 
 3. April 1987 09:30

Tie-Breaker 
Die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland spielten den letzten offenen Platz für das Halbfinale aus.

 4. April 1987 09:30

Play-off

Turnierbaum

Halbfinale 
 4. April 1987 12:00

 4. April 1987 12:00

Spiel um die Bronzemedaille 
 4. April 1987 19:30

Finale 
 5. April 1987 11:00

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Herren
Curling 1987
Sportveranstaltung in Vancouver
Curling (Kanada)